Boa har flere betydninger:
 Boaslange - en slange
 Boa (beklædningsdel) - et fjerbesat stykke beklædning til at slynge om halsen – navngivet efter ligheden med slangen.
 Boa (pigenavn) - et dansk pigenavn.
 BoA er en sydkoreansk sangerinde
 Boa (naturreservat) - naturreservat i Sverige